

Cinema 
 Background – film del 1953 diretto da Daniel Birt
 Background – film del 2010 diretto da Eric Jorgenson

Musica 
 Background – album dei Lifetime del 1992
 Background – album di Bassi Maestro del 2002

Altro 
 Background – nell'ambito dei giochi di ruolo, il testo che descrive la storia, la psicologia, la personalità e i comportamenti tipici di un personaggio
 Esecuzione in background – in informatica, modalità di esecuzione tipica di alcuni processi e programmi

Altri progetti